In algebra astratta, un ramo della matematica, il termine gruppoide può voler dire:
una struttura algebrica usata in teoria delle categorie per lo studio di particolari tipi di simmetrie: vedi Gruppoide (teoria delle categorie);
un sinonimo di magma, cioè di un insieme munito di  una arbitraria operazione binaria interna.